Тамон:

 Тамон — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Тамон, Дзиро (1878—1934) — генерал-лейтенант императорской армии Японии, участник японской интервенции в Маньчжурию.